Термы может означать:
 Термы — бани в Древней Греции и Риме.
 Термы вулканические — горячие источники.
 Терма — сокрытое и вновь найденное учение в тибетском буддизме.
 Термы астрологические — неравные деления знаков зодиака, составляющие неотъемлемую часть системы достоинств планет в традиционной астрологии.
 Термы — древний город на Сицилии.

См. также 
 
 Терми
 Термы Каракаллы
 Ферми (значения)